(1910-1961), peintre et illustratrice allemande,
 Fritz Mühlenweg (1898-1961), peintre et écrivain allemand.

Patronyme germanique